Adair County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Adair County (Iowa)
 Adair County (Kentucky)
 Adair County (Missouri)
 Adair County (Oklahoma)